Dancs Lajos (1827–1891) honvédőrnagy, emlékíró
 Dancs Lajos (1920–1988) zenetudós, néprajzkutató, zenepedagógus